Jacques Letellier est un nom qui fut porté par 

 Un armateur et négrier français, descendant d'une famille enrichie par les expéditions négrières de 1788, 1789 et 1791. Maire de Bordeaux (1801-1805).
 Un directeur de la photographie et réalisateur français